Taiga – bioma formato da foreste di conifere 
 Taiga – album di Zola Jesus del 2014
 Tajga – città dell'oblast' di Kemerovo (Russia)
 Taiga – personaggio della serie a fumetti Toradora!